Тернюэ́-Меле́-э-Сент-Иле́р () — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. Департамент — Верхняя Сона. Входит в состав кантона Мелизе. Округ коммуны — Люр.

Код INSEE коммуны — 70498.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 340 км к востоку от Парижа, в 80 км северо-восточнее Безансона, в 40 км к северо-востоку от Везуля.

По территории коммуны протекает река Оньон. Более 2/3 территории коммуны покрыто лесами, есть много озёр.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 519 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 322 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 232 были экономически активными, 90 — неактивными (показатель активности — 72,0 %, в 1999 году было 67,8 %). Из 232 активных жителей работали 214 человек (121 мужчина и 93 женщины), безработных было 18 (10 мужчин и 8 женщин). Среди 90 неактивных 24 человека были учениками или студентами, 39 — пенсионерами, 27 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 
 

Коммуны департамента Верхняя Сона